The shock of this light é uma compilação musical da editora portuguesa Thisco.

Créditos 
 Masterização: Luís van Seixas

Ligações externas 
 
 

Álbuns de Samuel Jerónimo
Álbuns de 2005